Благовещенский бульвар — название улиц в разных городах Российской Федерации.

 Благовещенский бульвар — одно из параллельных названий Конногвардейского бульвара в Санкт-Петербурге до 1918 года;
 Благовещенский бульвар — улица в Томске (Росинка).